Villa Dolores steht für folgende geographischen Objekte:

 Villa Dolores, Stadt in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Villa Dolores (Catamarca), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 Villa Dolores (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Villa Dolores (Posadas), Stadtviertel von Posadas, Argentinien
 Villa Dolores (Montevideo), Stadtviertel von Montevideo, Uruguay